Queer as Folk (Estats Units), co-producció televisiva dels Estats Units/Canadà, basada en la sèrie britànica del mateix nom.
 Queer as Folk (Regne Unit), sèrie de televisió britànica (1999) que narra la vida de tres homes gais a Manchester.